Ферх ( или ) — немецкие фамилии.

Известные носители:
 Ферх, Рональд (род. 1986) — немецкий гребец-каноист.
 Ферх, Хайно (род. 1963) — немецкий актёр.